Елабужский институт (филиал) КФУ — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российской Федерации, структурное подразделение Казанского (Приволжского) федерального университета.

История 
Елабужский институт КФУ был образован в 2011 году на базе Елабужского государственного педагогического университета.

Досоветский период 
В 1898 году в Елабуге возник новый центр педагогического образования Вятской губернии. Это стало возможным благодаря елабужской купчихе, потомственной Почетной гражданке Глафире Фёдоровне Стахеевой, которая решила увековечить память о покойном муже, пожертвовав средства на строительство учебного заведения.
Озабочиваясь нуждами православного духовенства Прикамского края, я пришла к мысли ходатайствовать об учреждении духовной семинарии в г. Елабуге — центральном пункте для 5 уездов 3-х губ.: Вятской, Уфимской и Казанской…

Замысел купчихи, в целом, получил одобрение Епархиального собрания, тем не менее Священный Синод отклонил её просьбу о духовной семинарии и выдал разрешение на основание Епархиального женского училища.

Проект здания разработал вятский губернский инженер, архитектор первой степени И. А. Чарушин. Строителем здания являлся архитектор-художник А. И. Горохов. Строительство здания длилось четыре года непрерывно, кроме пяти первых зимних месяцев, и было закончено к 15 августа 1903 года. Здание Елабужского института является памятником архитектуры, включено в реестр Елабужского государственного музея-заповедника.

Воспитанницы епархиального училища обучались основным наукам, закону божьему, этикету, иностранным языкам и музыке. По окончании учебного заведения девочки получали звание домашней учительницы. Открытые при училище дополнительные классы на словесно-историческом и физико-математическом отделениях позволяли выпускницам приобрести специальность учителя церковно-приходской школы или епархиального училища. До Октябрьской революции епархиальное училище подготовило несколько сотен женщин-педагогов.

Советский период 
В 1918 году епархиальное училище было закрыто, в том же году здесь была открыта татарская учительская семинария. Позднее, согласно постановлению Народного комиссариата, Елабужская татарская учительская семинария была преобразована в трехгодичные педагогические курсы для разных национальных и этнических групп. С этого времени здесь функционировали русские педагогические курсы, а также марийские, вотяцкие и татарские.

В августе 1923 года на заседании совета татарских педкурсов было принято решение об их переименовании в Елабужский районный татарский педагогический техникум. Структура педтехникума постоянно расширялась, в 1930 году он стал русско-татарским. Одновременно проводилась подготовка учителей начальной школы. В 1931—1932 учебном году было открыто заочное отделение. В 1935 года при педтехникуме образовано библиотечное отделение, которое в 1937 году выделилось в отдельный техникум.

В 1936—1937 учебном году Елабужский районный татарский педагогический техникум был преобразован в педагогическое училище. В 1939 году постановлением Правительства СССР на базе педагогического училища был создан учительский институт, основная задача которого заключалась в подготовке квалифицированных учителей для неполных средних школ. Набор студентов производился из ближайших 12 районов Удмуртской и Татарской АССР на четыре факультета: исторический, физико-математический, филологический, естественно-географический.

В период Великой Отечественной войны в Елабугу были эвакуированы Воронежский университет, лаборатории Ленинградского университета, а также филиал Академии наук СССР. Все они разместились в здании Елабужского учительского института.

Всего в годы войны в институте работало 22 профессора, 25 доцентов. В этот период здесь трудились такие известные деятели наук как академик В. И. Смирнов, академик В. А. Фок, будущий академик В. А. Амбарцумян, профессор В. В. Мавродин, профессор С. И. Ковалёв и другие. С 1941 года в Елабуге начала работать первая женщина-татарка — кандидат филологических наук М. Г. Файзуллина.

В послевоенные годы в связи с широким развитием среднего образования и повышением требований к уровню квалификации педагогов учительские институты утратили своё значение. Постановлением Совета Министров РСФСР от 19 августа 1952 года на базе Елабужского учительского института был образован Елабужский государственный педагогический институт. С 1 апреля 1953 года был объявлен прием студентов на два факультета: физико-математический и филологический. На первый курс было принято 150 студентов. На следующий год открылось заочное отделение, на которое было принято 200 студентов. В дальнейшем институт рос, образуя новые факультеты: педагогики и методики начального образования (1959 г.), иностранных языков (1965 г.), единственный в тот период в Поволжье общетехнический (1975 г.) и ряд других.

С декабря 1973 года в институте открывается 8-месячное подготовительное отделение, основная задача которого заключалась в подготовке с отрывом от производства рабочей и сельской молодежи для поступления в вузы. Благодаря этому в 1973 году ЕГПИ был отнесен по Министерству народного просвещения РСФСР к вузам второй, а в 1986 — первой категории.

В 1982 году за достижения в подготовке учительских кадров ЕГПИ было вручено переходящее Красное знамя Министерства образования СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.

Современность 

В 2003 году вуз был преобразован в Елабужский государственный педагогический университет.

В структуру университета входили 2 института (Институт дополнительного профессионального образования и Институт технологии, экономики и сервиса), 9 факультетов (истории и юриспруденции, русской филологии и журналистики, физико-математический, иностранных языков, татарской и сопоставительной филологии, биологический, психологии и педагогики, физической культуры, естественно-гуманитарный); была открыта аспирантура по нескольким специальностям.

2 февраля 2011 года ЕГПУ был присоединен к Казанскому (Приволжскому) федеральному университету.

До 22 января 2013 года официальное сокращенное наименование вуза было: филиал ФГАОУ ВПО КФУ в г. Елабуга.

Приказом Минобрнауки России от 13 июля 2015 г. № 714 Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» переименован в "Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Ректоры 
 Абдулхак Галиевич Аминев (1953—1960)
 Клавдия Петровна Тиунова-Петрова (1960—1966)
 Евгений Яковлевич Тихонов (1966—1971)
 Талгат Набиевич Галиуллин (1971—1986)
 Зямиль Газизович Нигматов (1986—1989)
 Наип Хабибназарович Лаисов (1989—2000)
 Наиль Мансурович Валиев (2000—2007)
 Айдар Минимансурович Калимуллин (2008—2011)
 Елена Ефимовна Мерзон (с 2011 года)

Структура вуза 
Управление институтом осуществляют:
 Директор;
 Заместители директора;
 Учёный совет;
 Попечительский совет;
 Учебный отдел;
 Сектор аспирантуры;
 Отдел научно-исследовательской работы;
 Отдел аспирантуры
 Отдел социально-воспитательной работы;
 Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля;
 Приёмная комиссия;
 Отдел кадров и делопроизводства;
 Центр повышения квалификации, переподготовки и дополнительного образования;
 Центр информационных технологий и пр.

В составе Елабужского института также находятся 7 факультетов, при которых работают 19 кафедр, 4 музея, более 20 учебных и проблемно-научных лабораторий.

Отделения 
 Инженерно-технологическое отделения
 Отделение иностранных языков
 Отделение математики и естественных наук
 Отделение психологии и педагогики
 Отделение филологии и истории
 Отделение экономики и управления
 Отделение юридических и экономических наук

Кафедры 

 Кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации
 Кафедра биологии и химии
 Кафедра всеобщей и отечественной истории
 Кафедра иностранных языков
 Кафедра математики и прикладной информатики
 Кафедра немецкой филологии
 Кафедра общей инженерной подготовки
 Кафедра педагогики
 Кафедра психологии
 Кафедра русского языка и литературы
 Кафедра татарской филологии
 Кафедра теории и методики дошкольного и начального образования
 Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности
 Кафедра теории и методики профессионального образования
 Кафедра уголовного процесса и судебной деятельности
 Кафедра физики
 Кафедра философии и социологии
 Кафедра частного и публичного права
 Кафедра экономики и менеджмента

Музейный комплекс 
 Музей археологии и истории Татарстана;
 Музей истории Елабужского института К(П)ФУ;
 Музей елабужского купечества;
 Музей татарского языка и литературы.

Наиболее уникальные исторические экспонаты представлены в музеях археологии и истории Татарстана, а также елабужского купечества. В последнем, например, собраны подлинные предметы купеческого быта, мебель, документы, фотографии. Пространства музея имеют тематическое разделение, сообразно ключевым направлениям купеческой жизни и хозяйства: купеческая лавка, уголок девичьей уборной, купеческая гостиная.

Также в составе вуза находятся: научная часть; аспирантура; редакционно-издательский комплекс; центр повышения квалификации, переподготовки и дополнительного образования; образовательный ресурсный центр; научная библиотека (фонды насчитывают более полумиллиона томов); салон инновационных образовательных технологий; спортивный комплекс; спортивно-оздоровительный лагерь; пять учебных корпусов.

Профессорско-преподавательский состав 
По состоянию на 1 января 2018 года численность профессорско-преподавательского состава в Елабужском институте КФУ составила 187 штатных преподавателей, из них 127 имеют ученую степень: 8 докторов наук и 119 кандидатов наук. Среди них заслуженные деятели науки Российской Федерации и Республики Татарстан, отличники народного образования, почетные работники высшего профессионального образования РФ, заслуженные учителя школы РФ и РТ.

Научные и образовательные проекты 

Международные Стахеевские чтения
Стахеевские чтения — название научной конференции, традиционно организуемой в Елабужском институте КФУ с участием ученых из столичных и региональных вузов, а также представителей ведущих научных школ ближнего и дальнего зарубежья.

Название конференции отражает культурно-историческое наследие края и происходит от фамилии известной династии российских купцов-меценатов Стахеевых, имевших отношение к строительству учебного здания Елабужского института КФУ и зарождению профессионального образования в Елабуге.

Стахеевские чтения, проведение которых началось в 1990 году, проходили также в 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 годах с участием ученых, занимающихся историей предпринимательства, изучением русской классической литературы, краеведов, социологов. Традиционным является участие в конференции потомков Стахеевых, которые ныне проживают в России, Великобритании, Франции, Австралии, Сингапуре.

Международный фестиваль школьных учителей
Впервые был организован в Елабужском государственном педагогическом университете в августе 2010 года. В первом фестивале приняло участие около 150 педагогов из Республики Татарстан и других регионов России. С этого времени проводится в Елабужском институте КФУ ежегодно.

Примечания

Литература 
 Академики за школьной партой. // Вечер Елабуги. 2006. № 46
 Археология музее ачылды. // Алабуга нуры. 2003. № 121
 В Елабужском институте КФУ собрались более 200 юных исследователей. // Вечер Елабуги. 2012. № 18
 Из года учителя — в век просвещения. // Республика Татарстан. 2010. № 177
 Из небытия. // Восточный экспресс. 2003. № 40
 Кавиев А. Ф., Насырова Л. В. Епархиальное женское училище в Елабуге — образец купеческой благотворительности. // Третьи Стахеевские чтения: Материалы Международной научной конференции. — Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2008. C. 248—251
 Калимуллин A. M., Корнилова И. В. Музей Елабужского купечества: традиции российской благотвоврительности. // Меценатство, благотворительность, предпринимательство и социальная политика государства (традиции и современность) |Текст|: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Киров, 4-5 декабря 2006 года). В 2т. — Киров: МФЮА и РУИ, 2006. — 2т. — ISBN 5-94811-072-9
 Научные достижения ЕГПУ переросли границы Татарстана и России. // Новая Кама. 2002. № 16
 О Елабужских купцах расскажет музей. // Республика Татарстан. 2005. № 148
 Елабужский государственный педагогический университет. // Экономика, образование сегодня. 2007. № 12
 Слет молодых педагогов в Елабуге. // Вечер Елабуги. 2006. № 39
 Страна сытых студентов. // Республика Татарстан. — 12 августа 2006 года
 Три очень ярких дня. // Вечер Елабуги. 2012. № 287

Ссылки 
 Сайт Елабужского института КФУ
 Сайт Казанского (Приволжского) федерального университета
 Архив газеты Унивести

Институты по алфавиту
Высшие учебные заведения Татарстана
Институты России
Елабуга